O projeto Asterisk@Home possibilita ao usuário doméstico uma instalação e configuração rápida de um sistema VoIP Asterisk PABX. Uma interfece gráfica web faz as configurações e operações ficar simples. Também fornece uma interface xPL (automação doméstica) para fácil interação com outros dispositivos na residência (AsteriskAtHome, 2005).

O Asterisk@Home é composto por um Linux CentOS (Clone do Red Hat Enterprise) com o Asterisk instalado e configurado.

É bom para quem quer se aventurar no VoIP sem muita dor de cabeça com instalação e configuração.

O projeto em questão teve seu nome alterado para TrixBox.

Ligações externas 
 Página oficial do projecto

Voz sobre IP
Telecomunicações